Duncan Shepherd Wilson (né le ) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a été gardien de but de professionnel pendant 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey entre 1969 et 1979.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1965-1966 || Flyers de Niagara Falls || OHA || 22 ||  ||  ||  || 137 || 82 || 3,59 ||  || 1 || 21 || 4 || 1 || 2 || 1 || 240 || 17 || 4,25 ||  || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Flyers de Niagara Falls || OHA || 1 || 0 || 1 || 0 || 40 || 6 || 9 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Petes de Peterborough || OHA || 14 ||  ||  ||  || 840 || 56 || 4,42 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Generals d'Oshawa || OHA || 30 ||  ||  ||  ||  || 159 || 5,3 ||  || 1 || 28 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || As de Québec || LAH || 37 || 11 || 14 || 9 ||  || 98 || 3,24 ||  || 0 || 28 || 15 || 7 || 8 || - || 835 || 38 || 2,73 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || As de Québec || LAH || 57 ||  ||  ||  ||  || 191 || 3,49 ||  || 2 || 12 || 4 || 2 || 2 || - || 0 || 10 || 2,21 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Flyers de Philadelphie || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Canucks de Vancouver || LNH || 35 || 3 || 25 || 2 ||  || 128 || 4,3 || 88,5 || 0 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Canucks de Vancouver || LNH || 53 || 16 || 30 || 3 ||  || 173 || 3,62 || 88,7 || 1 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Canucks de Vancouver || LNH || 43 || 13 || 21 || 5 ||  || 159 || 3,94 || 88 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 24 || 9 || 11 || 3 ||  || 68 || 2,91 || 89,7 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 25 || 8 || 11 || 4 ||  || 86 || 3,71 || 88 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Rangers de New York || LNH || 3 || 1 || 2 || 0 || 179 || 13 || 4,35 || 85,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Clippers de Baltimore || LAH || 6 || 3 || 2 || 0 || 325 || 15 || 2,77 ||  || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Rangers de New York || LNH || 20 || 5 || 9 || 3 ||  || 76 || 4,24 || 86,2 || 0 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 45 || 18 || 19 || 7 ||  || 129 || 2,95 || 90,6 || 5 || 21 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 21 || 5 || 11 || 3 ||  || 95 || 4,84 || 84,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Dusters de Broome || LAH || 3 || 0 || 2 || 0 || 109 || 11 || 6,03 || 83,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Canucks de Vancouver || LNH || 17 || 2 || 10 || 2 || 834 || 58 || 4,17 || 87,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Black Hawks de Dallas || LCH || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 11 || 3,67 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 287 || 80 || 150 || 32 || 15811 || 988 || 3,75 || 88,3 || 8 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des As de Québec
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Generals d'Oshawa
Naissance en mars 1948
Naissance à Toronto
Gardien de but de hockey sur glace